Wilson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Wilson
 Albert Wilson
 C. Wilson
 Charles Branch Wilson
 Ernest Henry Wilson
 Edward O. Wilson
 F. Douglas Wilson
 Francis Robert Muter Wilson
 George D.F. Wilson
 George Fox Wilson
 Jeffrey A. Wilson
 Keith Duncan Peter Wilson
 Larry David Wilson
 Mark V.H. Wilson
 Nerida G. Wilson
 Paul Graham Wilson
 Percy Wilson
 Peter G. Wilson
 Robert W. Wilson
 Scott Barchard Wilson
 William M. Wilson